Неустрашимый — многозначный термин:
Фильмы
 «Неустрашимый» () — индийский боевик 2011 года.
 «Неустрашимый» () — итальянская комедия 2013 года.
 «Неустрашимый Удан» () — китайский боевик 1983 года.